{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67801) - || 2000 UC110 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67802) - || 2000 VB4 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67803) - || 2000 VX7 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67804) - || 2000 VE11 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67805) - || 2000 VF15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67806) - || 2000 VZ15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67807) - || 2000 VE16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67808) - || 2000 VL16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67809) - || 2000 VS18 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67810) - || 2000 VY22 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67811) - || 2000 VL23 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67812) - || 2000 VF24 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67813) - || 2000 VN24 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67814) - || 2000 VL26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67815) - || 2000 VB27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67816) - || 2000 VZ28 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67817) - || 2000 VR30 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67818) - || 2000 VJ32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67819) - || 2000 VP32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67820) - || 2000 VS32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67821) - || 2000 VT32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67822) - || 2000 VN33 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67823) - || 2000 VU33 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67824) - || 2000 VB39 || 1 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (67825) - || 2000 VF43 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67826) - || 2000 VN44 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67827) - || 2000 VK46 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67828) - || 2000 VX46 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67829) - || 2000 VP49 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67830) - || 2000 VF50 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67831) - || 2000 VV50 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67832) - || 2000 VZ50 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67833) - || 2000 VC53 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67834) - || 2000 VV53 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67835) - || 2000 VY53 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67836) - || 2000 VP55 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67837) - || 2000 VQ55 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67838) - || 2000 VP56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67839) - || 2000 VS57 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67840) - || 2000 VZ60 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67841) - || 2000 VR61 || 9 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67842) - || 2000 VY61 || 9 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67843) - || 2000 WL || 16 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67844) - || 2000 WQ4 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67845) - || 2000 WM5 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67846) - || 2000 WU5 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67847) - || 2000 WX6 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67848) - || 2000 WB7 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67849) - || 2000 WH7 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67850) - || 2000 WS7 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67851) - || 2000 WN8 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67852) - || 2000 WT8 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67853) Iwamura || 2000 WO9 || 22 november 2000 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (67854) - || 2000 WF12 || 24 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67855) - || 2000 WO13 || 18 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67856) - || 2000 WL15 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67857) - || 2000 WQ18 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67858) - || 2000 WX20 || 25 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67859) - || 2000 WZ21 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67860) - || 2000 WP22 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67861) - || 2000 WT22 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67862) - || 2000 WU22 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67863) - || 2000 WZ22 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67864) - || 2000 WD23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67865) - || 2000 WG23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67866) - || 2000 WK23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67867) - || 2000 WL23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67868) - || 2000 WY30 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67869) - || 2000 WP31 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67870) - || 2000 WG32 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67871) - || 2000 WV33 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67872) - || 2000 WH34 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67873) - || 2000 WL34 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67874) - || 2000 WA36 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67875) - || 2000 WX36 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67876) - || 2000 WH37 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67877) - || 2000 WQ40 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67878) - || 2000 WR40 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67879) - || 2000 WJ43 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67880) - || 2000 WJ47 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67881) - || 2000 WO47 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67882) - || 2000 WR47 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67883) - || 2000 WA50 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67884) - || 2000 WR50 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67885) - || 2000 WB51 || 28 november 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (67886) - || 2000 WQ58 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67887) - || 2000 WA59 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67888) - || 2000 WR59 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67889) - || 2000 WT60 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67890) - || 2000 WK61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67891) - || 2000 WR61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67892) - || 2000 WS61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67893) - || 2000 WY61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67894) - || 2000 WX69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67895) - || 2000 WY70 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67896) - || 2000 WZ73 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67897) - || 2000 WK75 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67898) - || 2000 WV87 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67899) - || 2000 WB88 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67900) - || 2000 WG90 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten